Королевство Польское — такое название носило несколько польских государств:

 Королевство Польское (1025—1795).
 Королевство Польское (1025—1385) — название польского государства во главе с династией Пястов.
 Королевство Польское (1385—1569) или Королевство Ягеллонов — период польского государства под руководством династии Ягеллонов.
Королевство Польское (1830—1831) — государство, провозглашённое польскими повстанцами в 1830-1831 годах.
Королевство Польское (1916–1918) (регентское), союзное Германии и Австро-Венгрии государство, образованное в ходе Первой мировой войны на захваченных территориях Российской империи.

См. также 
 Корона Королевства Польского
 Варшавское герцогство (1807—1813)
 Царство Польское (1815—1915)

История Польши